Алекса́ндра Гончаро́ва:
 Гончарова, Александра Васильевна (1888—1969) — русская актриса.
 Гончарова, Александра Николаевна (1811—1891) — фрейлина.